DIJ steht für:
 Death in June
 Deutsches Institut für Japanstudien

DIJ